— японский фигурист, дважды бронзовый призёр чемпионата Японии по фигурному катанию. По состоянию на декабрь 2008 года занимает 38-е место в рейтинге ИСУ. Лучшее достижение на международной арене шестое место на чемпионате мира среди юниоров в 2005 году.

Достижения

Результаты после 2009 года

Результаты до 2009 года

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ИСУ 

Фигуристы Японии